Pierres puede referirse a: 

 Pierres, comuna francesa situada en Calvados.
 Pierres, comuna francesa situada en Eure y Loir.